Koluvere (Lääne-Nigula), een plaats in Estland, gemeente Lääne-Nigula
 Koluvere (Väike-Maarja), een plaats in Estland, gemeente Väike-Maarja